Desa Tanjungwangi kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Tanjungwangi (administrativ by i Indonesien, lat -6,78, long 107,87), Jawa Barat, 
 Desa Tanjungwangi (administrativ by i Indonesien, lat -6,60, long 107,74), Jawa Barat, 
 Desa Tanjungwangi (administrativ by i Indonesien, lat -6,97, long 107,89), Jawa Barat, 
 Desa Tanjungwangi (administrativ by i Indonesien, lat -6,96, long 107,49), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar